

Patronyme 

 Alexandra Roos (né en 1970), chanteuse française.
 Axel Erik Roos (1684-176]), général suédois.
 Céline Roos (1953-2021), joueuse d'échecs française.
 Charles Roos (1878-1940), homme politique alsacien.
 Enn Roos (1908-1990), sculpteur estonien.
 Evan Roos (né en 2000), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Fanny Roos (né en 1995), athlète suédoise.
 Filip Roos (né en 1999), joueur de hockey sur glace suédois.
 Frédéric de Roos (né en 1958), flûtiste belge.
 Joanna Roos (1901-1989), actrice américaine.
 Johann Heinrich Roos (1631-1685), peintre allemand, frère aîné de Théodore Roos.
 Johann Melchior Roos, peintre allemand, fils de Johann Heinrich Roos et le frère de Philipp Peter Roos. 
 Jørgen Roos (né en 1922), documentariste danois.
 Joseph Roos, président d'Air France entre 1961 et 1967.
 Joseph Roos, peintre allemand, petit-fils de Philipp Peter Roos.
 Louis Roos (né en 1957), joueur d'échecs français, champion de France en 1977. C'est le fils de Michel Roos.
 Mary Roos (né en 1949), chanteuse allemande.
 Michel Roos (1932-2002), joueur d'échecs et universitaire français, champion de France en 1964. C'est le père de Louis Roos.
 Paul Roos (1880-1948), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Afrique du Sud.
 Philipp Peter Roos, peintre allemand, frère de Johann Melchior Roos et grand-père de Joseph Roos (1726-1805).
 Rob Roos (né en 1966), homme politique néerlandais
 Robert Roos (?-1448), chevalier et administrateur anglais qui exerce plusieurs charges auprès du roi Henri VI d'Angleterre.
 Stefan Roos (1972-), chanteur suisse.
 Théodore Roos (1638-1698), peintre allemand, frère cadet de Johann Heinrich Roos. 
 Tielman Roos (1879-1935), avocat afrikaner, homme politique de l'Union Sud-africaine, républicain, membre du Parti national et ministre de la justice de 1924 à 1929.

Pseudonyme 
 Kelley Roos, pseudonyme conjoint de William Roos (1911-1987) et Audrey Kelley (1912-1982), est un auteur américain de roman policier

Toponyme 
Rue Max Roos à Bruxelles (Schaerbeek).

Homonymie de patronyme